Dio vi salvi Regina (en italiano "Dios te salve, Reina") es una canción popular en la cultura de Córcega. Los nacionalistas locales también lo consideran el "himno nacional" de facto de Córcega. Es costumbre cantarlo al final de cualquier concierto de música folclórica corsa.

Fue escrito como una canción religiosa en Italia por Francis de Geronimo (más tarde canonizado) alrededor de 1675. Fue adoptado de facto como el himno nacional de Córcega cuando proclamó la independencia de la República de Génova en Orezza, el 30 de enero de 1735.

Tradicionalmente, a un pastor, Salvadore Costa, se le atribuye la conversión del himno no solo en un himno corso, sino en un símbolo de la independencia de Córcega. Se representó por primera vez en la Capilla de San Marcos (San Marco) el 25 de abril de 1720. 

El himno pide la protección intercesora de la Virgen María, con el apoyo cordial de los líderes independentistas. Hubo algunos cambios, como en la segunda estrofa de "disperati" (desesperado) a "tribolati" (atribulado). La última estrofa de la versión comúnmente utilizada fue una adición original, escrita en el idioma corso, que hace referencia a la victoria contra los enemigos de Córcega, para resaltar el uso previsto de la letra adoptada.

Letras

Texto italiano

Texto corso

Véase también 

 Evviva Maria

Referencias 
Himnos nacionales desaparecidos
Canciones patrióticas

Enlaces externos 
http://www.polyhymnion.org/lieder/images/diuvisalvi.pdf Puntuación-archivo de PDF de "Diu vi salvi Regina"

Córcega